Мидтаун в англоговорещите страни (midtown) означава централна част на града извън самия център и преди кварталите . Много често това са бизнес райони на града с небостъргачи и т.н. Освен че има значението на такъв район, може да бъде географско название на такива райони, като:

 Мидтаун Манхатън (Ню Йорк)
 Мидтаун Маями (Флорида)
 Мидтаун Токио (Япония)

и други.

Източници 

Градоустройство